Кюльхири () — топоним в Чувашии:

Населённые пункты 
 Кюльхири — деревня в Вурнарском районе.
 Кюльхири — деревня в Красноармейском районе.

Озёра 
 Кюльхири — озеро в Вурнарском районе.
 Кюльхири — озеро в Красноармейском районе.